Niektóre kościoły pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej:

W Polsce

 Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dworszowicach Pakoszowych
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie

Na świecie
 Bazylika Najświętszej Marii Panny od Aniołów w Asyżu

Inne kościoły Matki Bożej Anielskiej 
Zobacz artykuł: Kościół Matki Bożej Anielskiej

!